A Somssich családnak több kastélya is volt, mindegyik Somogy megyében:

Somssich-kastély, Babócsa
Somssich-kastély, Hetes
Somssich-kastély, Kaposújlak
Somssich-kastély, Mike
Somssich-kastély, Somogysárd
Somssich-kastély, Várda